San Pacifico da Sanseverino (†1721),  sacerdote francescano marchigiano, celebrato il 24 settembre.

beato Pacifico (†1234), compagno di San Francesco d'Assisi e missionario nella Francia settentrionale, celebrato il 10 luglio;
beato Pacifico Ramati da Cerano (†1482), francescano originario di Cerano (Novara), noto predicatore, celebrato il 4 giugno;
beato Pacifico da Valencia (†1936), francescano cappuccino di Valencia, martire a Massamagrel, celebrato il 12 ottobre.